Bar Rock heißen folgende geographische Objekte:

 Bar Rock (Bristol County, Massachusetts), Insel in den Vereinigten Staaten
 Bar Rock (Plymouth County, Massachusetts), Insel in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Bar Island
 Bare Rock, Rifffelsen im Archipel der Südlichen Orkneyinseln